Brenda Starr ist der Name folgender Personen:

* Brenda K. Starr (* 1966), US-amerikanische Sängerin

Brenda Starr bezeichnet:

 Brenda Starr (Comic), eine Comicreihe
 Brenda Starr (1976), einen US-amerikanischen Abenteuerfilm von Mel Stuart
 Brenda Starr (1989), einen US-amerikanischen Fantasyfilm von Robert Ellis Miller